Раффлз-Сити (, ) — деловые центры в Азии:

 Раффлз-Сити — деловой центр в Сингапуре
 Раффлз-Сити — деловой центр в Чунцине (Китай)
 Раффлз-Сити — деловой центр в Ханчжоу (Китай)
 Раффлз-Сити — деловой центр в Чэнду (Китай)

См. также 

 Раффлз-плейс